Rawa Sari (Cempaka Putih), een plaats in Jakarta Pusat (Centraal-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië. 
Rawa Sari (Aek Kuasan), een plaats in Indonesië
Rawa Sari (Buay Pemuka Bangsa Raja), een plaats in Indonesië
Rawa Sari (Kota Baru), een plaats in Indonesië

Zie ook dp:Rawasari

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing